Jonathan Avenel, né le  à Orléans, est un joueur français de hockey sur glace. Il évolue depuis l'âge de 8 ans, au poste d'attaquant, il a passé 7 saison à Caen et il entame sa première saison chez les Albatros de Brest. Il porte toujours le maillot numéro 39. Il a également joué pour les couleurs de la France en sélections jeunes.

Statistiques 

| 2003-2004 || Drakkars de Caen  ||  || 11 || 7 || 5 || 12 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Drakkars de Caen || Division 1 || 24 || 7 || 9 || 16 || 12 || 2 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2005-2006 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 25 || 0 || 1 || 1 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 24 || 1 || 0 || 1 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2007-2008 || Drakkars de Caen 2 || Division 2 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26 || 2 || 4 || 6 || 14 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2008-2009 || Drakkars de Caen || Division 1 || 23 || 14 || 17 || 31 || 52 || 4 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2009-2010 || Drakkars de Caen || Division 1 || 26 || 11 || 18 || 29 || 14 || 7 || 1 || 3 || 4 || 24
|-
| 2010-2011 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26 || 5 || 13 || 18 || 10 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2011-2012 || Albatros de Brest || Division 1 || 24 || 14 || 11 || 25 || 18 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2012-2013 || Albatros de Brest || Division 1 || 26 || 11 || 18 || 29 || 26 || 6 || 2 || 1 || 3 || 22
|-
| 2013-2014 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 26 || 3 || 5 || 8 || 26 || 7 || 1 || 2 || 3 || 3
|-
| 2014-2015 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 26 || 2 || 5 || 7 || 50 || 5 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2015-2016 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 26 || 2 || 7 || 9 || 16 || 5 || 3 || 1 || 4 || 4
|-
| 2016-2017 || Albatros de Brest || Division 1 || 24 || 2 || 17 || 19 || 38 || 9 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2017-2018 || Albatros de Brest || Division 1 || 26||5||12||17||20||14||2||3||5||12
|-
| 2018-2019 || Albatros de Brest || Division 1 || 26 || 3 || 14 || 17 || 40 || 9 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2019-2020 || Albatros de Brest || Division 1 || 26 || 5 || 15 || 20 || 14 || 3 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| 2020-2021|| Albatros de Brest || Division 1 || 11 || 0 || 3 || 3 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Albatros de Brest || Division 1 || 26 || 0 || 8 || 8 || 14 || 12 || 0 || 5 || 5 || 8

Références 

Naissance en juin 1987
Naissance à Orléans
Joueur français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Brest Albatros Hockey